Cañito puede referirse a:

 la Ermita de San Antonio de Padua (Robledo de Chavela); o
 el nombre común de la planta Anthriscus sylvestris.